Ле́сли И́рвин () — англоязычные имя и фамилия. Может означать:
 Ирвин, Лесли (1895—1966) — американский парашютист и предприниматель.
 Ирвин, Лесли (1924—1983) — американский серийный убийца.